A Globális Versenyképességi Jelentés (angolul: Global Competitiveness Report (GCR)) egy évente kiadott jelentés, melyet a Világgazdasági Fórum publikál. Az első ilyen beszámolót 1979-ben adták közre. 

2004 óta a Globális Versenyképességi Jelentés alapján a listán szereplő országokat rangsorolják a versenyképességüket jelző Globális Versenyképességi Index (rövidítése: GCI) értékei alapján, melyet Xavier Sala-i-Martin és Elsa V. Artadi fejlesztettek ki. Korábban a makrogazdasági rangsorolás Jeffrey Sachs Growth Development Indexén alapult és a mikrogazdasági rangsoroláshoz Michael Porter Business Competitiveness Indexét vették alapul. A Globális Versenyképességi Index e két korábbi mutatószám ötvözésével ad képet a világ országainak versenyképességi helyzetéről.

Országok rangsora (2019-ben) 
  = emelkedett,
  = stagnált,
  = csökkent az előző évhez.

Országok rangsora a globális versenyképességi listán 2019-ben:
(Magyarország a 47. a listán, Mexikó és Bulgária előtt.)

Országok rangsora (2011-12) 
A 2011-2012-es jelentésben 142 fejlett és fejlődő ország adatai szerepelnek.

A svájci gazdaság a legversenyképesebb a világon, míg a korábban többször is a lista élén szereplő Amerikai Egyesült Államok visszaszorult a lista ötödik helyére.

  = emelkedett.
  = stagnált.
  = csökkent.

A táblázatban szereplő sorrend az országok jelenlegi rangsorát fejezi ki, amely mellett a 2010-2011-es jelentés rangsorához képest való elmozdulást jelentik a nyilak.

Fordítás

Források

Országok besorolása